Le Bois du Névet est un bois du Finistère situé entre Douarnenez et Locronan
 le Névet est une rivière du Finistère se jetant dans la baie de Douarnenez
 Névet est le nom d'une famille noble illustre de Cornouaille.